Juratyrant (que significa "tirano jurássico") é um gênero de dinossauro tiranossauróide do final do período Jurássico (início do estágio Tithoniano) da Inglaterra. O gênero contém uma única espécie, Juratyrant langhami, que já foi classificado como uma espécie de Stokesosaurus.

Descoberta
A espécie é conhecida a partir de um único espécime que consiste em um "esqueleto parcial associado representado por uma pelve completa", bem como uma perna e pescoço parcialmente completos, costas e vértebras da cauda. Este esqueleto foi descoberto em 1984 em Dorset. O espécime foi mencionado em vários artigos, mas não foi formalmente descrito até 2008. A espécie foi nomeada em homenagem ao colecionador comercial de fósseis Peter Langham, que descobriu o espécime. O espécime foi descoberto em estratos de Kimmeridge Clay datando do Tithoniano, o estágio final do Jurássico Superior, e pertencendo à zona de amonite Pectinatites pectinatus, indicando que o fóssil tem entre 149,3 e 149 milhões de anos.

Descrição
Paul S. Gregory (2010) estimou que o espécime holótipo do Juratyrant mediria até 5 metros e pesaria cerca de 300 kg Outra estimativa, por Molina-Pérez e Larramendi considerou um tamanho maior de 6,7 metros e um peso aproximado de 760 kg.

O holótipo do Juratyrant é um esqueleto parcial composto pelos espécimes OUMNH J.3311-1 a OUMNH J.3311-30. Seus componentes incluem uma vértebra cervical, cinco vértebras dorsais, um sacro completo, cinco vértebras caudais, uma cintura pélvica completa, ambos os fêmures, ambas as tíbias e vários outros fragmentos. Embora inicialmente considerada uma espécie de Stokesosaurus devido a várias características do ílio, a revisão subsequente mostrou que, devido à quantidade limitada de material pélvico para tiranossauróides basais, essas características não podem ser presumidas como estando presentes apenas nessas duas espécies e, portanto, em S. langhami deve ser colocado em seus próprios gêneros.

Classificação
A espécie foi originalmente atribuída ao gênero Stokesosaurus, como Stokesosaurus langhami, por Roger Benson em 2008. No entanto, estudos posteriores mostraram que não era necessariamente um parente próximo do Stokesosaurus clevelandi, a espécie-tipo desse gênero em questão. Foi formalmente reclassificado em seu próprio gênero, Juratyrant, por Benson e Stephen Brusatte em 2013 e colocado como um táxon irmão do Stokesosaurus clevelandi em um clado (também incluindo Eotyrannus) de tiranossauróides basais mais avançados que Dilong.

No entanto, em 2013, Loewen et al. publicou um cladograma colocando Juratyrant como um táxon irmão do Stokesosaurus dentro de Proceratosauridae devido a compartilhar com Sinotyrannus um estreito entalhe pré-acetabular. Muitos tiranossauróides basais têm ilia incompleta ou desconhecida e essa característica pode ser mais disseminada do que se conhece atualmente. Este cladograma é mostrado abaixo.

No entanto, uma análise de 2016 por Brusatte e Carr utilizando filogenia parcimoniosa e bayesiana colocou o Stokesosaurus e o Juratyrant como tiranossauróides um pouco mais avançados do que os Proceratosauridae e Dilong. Além disso, Eotyrannus foi considerado como um táxon irmão desses gêneros na filogenia parcimoniosa. A descoberta deste animal na Inglaterra coloca em questão a suposta origem asiática para esses animais, juntamente com o Stokesosaurus norte-americano e o Aviatyrannis europeu, defendendo uma biogeografia mais complexa para os tiranossauróides.

Ver também
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Tyrannosauroidea
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da Europa
Espécies fósseis descritas em 2013